Lichenosticta är ett släkte av lavar. Lichenosticta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenosticta